Золотая медаль имени Л. Д. Ландау присуждается Российской академией наук с 1993 года за выдающиеся результаты в области теоретической физики, включая физику ядра и элементарных частиц. Носит имя советского учёного, лауреата Нобелевской премии Льва Давидовича Ландау. До этого она вручалась Академией наук СССР под названием Премия имени Л. Д. Ландау АН СССР.

История 
Вручалась Академией наук СССР с 1971 года. Вновь была учреждена Постановлением Президиума РАН от 23 февраля 1993 г. № 47 «О золотых медалях и премиях имени выдающихся ученых, присуждаемых Российской академией наук». Медаль вручается раз в пять лет.

Награждённые учёные

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте РАН 

Ландау
Ландау
Списки награждённых научными наградами